Жан-Пьер Абель-Ремюза (; 5 сентября 1788, Париж — 2 июня 1832, там же) — французский синолог, один из основоположников современного западного китаеведения. Интересовался также Японией.

Жизнь и работы 
Родился в Париже, в молодости изучал медицину. Востоком заинтересовался, обнаружив китайский травник в библиотеке аббата Тэрсана (), и в течение пяти лет самостоятельно изучил китайский язык. Благодаря помощи Сильвестра де Саси в 1811 году опубликовал первую свою книгу — Essai sur la langue et la littérature chinoises.

В 1814 году в Коллеж де Франс была организована кафедра китайского языка, которую возглавил Абель-Ремюза. С этого времени он полностью посвящает себя востоковедению, особенно интересуясь историей тюрок и монголов в освещении китайских источников. В 1815 году стал действительным членом Академии надписей и изящной словесности. С 1818 года издавал журнал Journal des savants. В 1822 году в Париже по его инициативе было создано  (Жан-Пьер стал его первым учёным секретарём).

В 1824 году был назначен хранителем восточных рукописей Королевской библиотеки. В 1832 году он сделался главой библиотеки, но пробыл на этом посту совсем недолго.

В 1826 году Абель-Ремюза впервые познакомил Европу с китайской художественной литературой. Им был переведён и издан роман XVII века Iu-kiao-li, ou les deux cousines, roman chinois (玉嬌梨). Переводом заинтересовались такие литераторы, как Гёте, Стендаль, Карлейль и Эдгар По (в самом Китае этот роман малопопулярен).

В 1830 году женился на Жанне Лекамю (Jenny Lecamus), дочери майора Жана Лекамю.

В 1832 году, в самом расцвете сил, Абель-Ремюза скончался во время эпидемии холеры. Его учеником и преемником на кафедре был Станислас Жюльен.

Избранные труды 
 Note sur quelques épithétes descriptives du Bouddha // Journ. des Sav. — 1819 — P. 625.
 Sur la succession des 33 premiers patriarches de la religion de Bouddha // Journ. des Sav. — 1821. — P. 4.
 Abel-Rémusat, Humboldt. Lettres édifiantes et curieuses sur la langue chinoise. — 1821—1831.
 Les élémens de la grammaire chinoise. — 1822.
 Aperçu d’un Mémoire sur l’origine de la Hiérarchie Lamaique // Journ. As. — 1824. — Vol. 4. — P. 257.
 Mélanges Asiatiques, ou Choix de morceaux de critique, et de mémoires relatifs aux religions, aux. sciences, à l’histoire, et à la géographie des nations orientales. — Paris, 1825. — Vols. 1, 2.
 Iu-Kiao-Li (Les Deux Cousines). — Paris, 1826.
 Nouveaux Mélanges Asiatiques, on Recueil de morceaux. — 1829. — Vol. 1, 2.
 Observations sur trois Mémoires de De Guignes insérés dans le tome XI. de la Collection de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et relatifs à la religion samanéenne // Nouv. Journ. As. — 2e série. — 1831. — Vol. 7. — P. 265, 269, 301.
 Observations sur Histoire des Mongols orientaux, de Ssanang-Ssetsen. — Paris, 1832.
 Foé Koué Ki; ou, Relations des royaumes bouddhiques: voyage dans la Tartarie, dans l’Afghanistan et dans l’Inde, exécuté, à la fin du IVe siècle, par Chy Fa Hian / Traduit du Chinois et Commenté par M. Abel Rémusat. Ouvrage Posthume. Revu, Complété, et Augmenté d'Éclaircissements Nouveaux Par MM. Klaproth et Landresse. — Paris: l’Imprimerie Royale, 1836. (The original Chinese title is 佛國記).
 Mémoires sur un voyage dans l’Asie Centrale, dans le pays des Afghans, et des Beloutches, et dans l’Inde, exécuté à la fin du IVe Síècele de notre ère par plusieurs Samanéens de Chine // Mém. de l’Inst. royal de France, Acad. d. inscr. — 1838. — P. 343.
 Mélanges posthumes d’histoire et de littérature orientales. — Paris, 1843.
 Rémusat A. (éditeur). Mémoires et Anecdotes sur la Dynastie régnante des Djogouns, Souverains du Japon, avec la description des fêtes et cérémonies observées aux différentes époques de l’année à la Cour de ces Princes, et un appendice contenant des détails sur la poésie des Japonais, leur manière de diviser l’année, etc.; Ouvrage orné de Planches gravées et coloriées, tiré des Originaux Japonais par M. Isaac Titsingh; publié avec des Notes et Eclaircissemens Par M. Abel Rémusat. — Paris (Nepveu), 1820.

Ссылки 

 Nouveaux mélanges asiatiques онлайн 
 
 
 Информация  на сайте ИС АРАН

Примечания 

Востоковеды Франции
Синологи Франции
Историки по алфавиту
Историки Франции
Историки XIX века
Профессора Коллеж де Франс
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Почётные члены Петербургской академии наук
Хранители Королевской библиотеки Франции
Выпускники Национального института восточных языков и культур
Члены Парижской медицинской академии